Noko ist der Name folgender Personen:
 Ishmael Noko (* 1943), simbabwischer lutherischer Theologe
 Norman Fisher-Jones (* 1962), britischer Musiker
 Norbert Kohler (1926–2014), deutscher Journalist
 Noko Matlou (* 1985), südafrikanische Fußballspielerin

NoKo ist umgangssprachlich die Abkürzung für:
 Nordische Kombination

Siehe auch:
 Insel Noko (能古島, noko no shima), siehe Toi-Invasion